

Astronomia
495 Eulalia – asteroide della fascia principale

Biologia
Eulalia – genere di piante della famiglia Poaceae

Letteratura
Eulalia! – romanzo di Brian Jacques della serie di Redwall

Onomastica
Eulalia – nome proprio di persona italiano femminile

Zoologia
Eulalia – genere di anellidi della famiglia Phyllodocidae
Eulalia – sinonimo di Odontomyia, genere di insetti della famiglia Stratiomyidae